Huntingdon puede hacer referencia a:

Topónimos y lugares 
 En Inglaterra
 Huntingdon, pueblo situado al sureste de Inglaterra.
 En Canadá
 Huntingdon, ciudad de la provincia de Quebec.
 En Nueva Zelanda
 Huntingdon, localidad de la Isla Sur.
 En Estados Unidos
 Área micropolitana de Huntingdon, Área Estadística Micropolitana centrada en la localidad de Huntingdon, Pensilvania.
 Huntingdon, borough del condado de Huntingdon, Pensilvania y localidad más importante del Área micropolitana de Huntingdon.
 Huntingdon, pueblo del condado de Carroll, Tennessee.

Personas 
 David d'Huntingdon (1152 - 1219), presunto heredero del reino de Escocia entre 1214 y 1219.
 Enrique de Huntingdon (c. 1080-1160), historiador inglés del siglo XII y archidiácono de Huntingdon.
 Toli de Huntingdon o Toglos, (? - 917), caudillo vikingo y jarl de Huntingdon.

Otros 
 Conde de Huntingdon, título nobiliario inglés.
 Huntingdon, estación de ferrocarril del metro de Filadelfia, Estados Unidos.
 Huntingdon Life Sciences, compañía de experimentación con animales inglesa.
 The Huntingdon, rascacielos en Houston, Estados Unidos.